Tschernezki ist der Familienname folgender Personen:

Nikolai Nikolajewitsch Tschernezki (* 1959), sowjetischer Sprinter
Sergei Witaljewitsch Tschernezki (* 1990), russischer Bahn- und Straßenradrennfahrer